

Persone

Brandes
Edvard Brandes (1847-1931) – scrittore e politico danese
Georg Brandes (1842-1927) – critico letterario e filosofo danese
Heinrich Wilhelm Brandes (1777-1834) – fisico, meteorologo e astronomo tedesco
Janny Brandes-Brilleslijper (1916-2003) – deportata ebrea olandese
Johann Christian Brandes (1735-1799) – attore e commediografo tedesco
John Brandes (1964) – ex giocatore di football americano statunitense
Orlando Brandes (1946) – arcivescovo cattolico brasiliano

Brandés
Marthe Brandés, pseudonimo di Josephine Brunscwig (1862-1930) – attrice teatrale francese